Barbee ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Barbee (* 1959), US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 John Henry Barbee (1905–1964), US-amerikanischer Bluessänger und -gitarrist